Roberto García (1937) salvadori kerékpárversenyző, olimpikon
 Roberto García Orozco (1974) mexikói nemzetközi labdarúgó-játékvezető
 Roberto García García (1975) spanyol hosszútávfutó, olimpikon
 Roberto García Parrondo (1980) spanyol válogatott kézilabdázó